A National Basketball Association 1990–1991-es szezonja az amerikai professzionális kosárlabdaliga 45. szezonja volt. A győztes a Chicago Bulls lett, amely a döntőben összesítésben 4–1-re nyert a Los Angeles Lakers ellen. Az alapszakasz és a döntő legértékesebb játékosa is Michael Jordan lett.

Alapszakasz

Csoportonként

Főcsoportonként 
z – Hazai pálya előny az egész rájátszásban
c – Hazai pálya előny a főcsoportdöntőig
y – Csoportgyőztes
x – Rájátszásba jutott

Rájátszás 

A dőlt betűvel jelzett csapatoknak volt hazai pálya előnyük.

Díjak 
Legértékesebb játékos: Michael Jordan
Az év újonca: Derrick Coleman
Legjobb védekező játékos: Dennis Rodman
Legtöbbet fejlődött játékos: Scott Skiles
Legjobb „hatodik” játékos: Detlef Schrempf

All-Star-mérkőzés 

MVP: Charles Barkley
Vezetőedzők: Chris Ford (Kelet), Rick Adelman

Források

További információk 
 Az NBA hivatalos honlapja

NBA-szezonok
Nba
Nba